artystka grająca na fortepianie
 Pianistka – powieść austriackiej pisarki Elfriede Jelinek
 Pianistka – film fabularny w reż. Michaela Haneke